

Cinema 
Prima base (Long Gone) – film del 1987 diretto da Martin Davidson

Musica 
 Long Gone – brano di Syd Barrett del 1970, dall'album The Madcap Laughs
Long Gone – singolo dei Fair Warning del 1992, dall'album Fair Warning
 Long Gone – singolo di Chris Cornell del 2008, dall'album Scream